Martin Speicher ist der Name folgender Personen:

* Martin Speicher (Bürgermeister) (* 1951), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Püttlingen
 Martin Speicher (Musiker) (* 1958), deutscher Saxophonist und Komponist